Кубок португальської ліги 2017—2018 — 11-й розіграш Кубка португальської ліги (також відомий як Таша да Ліга). Титул вперше здобув Спортінг (Лісабон).

Календар

Перший раунд 
Команда Реал (Келуш) пройшла до наступного раунду після жеребкування.

| colspan="3" style="background:#fcc;"|23 липня 2017

|}

Другий раунд 
Клуби Лейшойш (2) та Фейренсі пройшов до наступного раунду після жеребкування.

| colspan="3" style="background:#fcc;"|29 липня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|30 липня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|1 вересня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|2 вересня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|3 вересня 2017

|}

Груповий етап 
Реал (Келуш), який переміг Белененсеш у попередньому раунді, був знятий з турніру через використання у матчі дискваліфікованого гравця. Унаслідок до групового етапу пройшла команда Белененсеш.

Група А 

Результати

Група B 

Результати

Група C 

Результати

Група D 

Результати

1/2 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|23 січня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|24 січня 2018

|}

Фінал

Примітки

Посилання 
 Кубок португальської ліги на soccerway 

2017–2018
2017 у футболі
2018 у футболі
2017 у португальському спорті
2018 у португальському спорті